Отаџбински фронт се може односити на:

 
 Отаџбински фронт (Бугарска)
 Вијетнамски отаџбински фронт
 Уједињени отаџбински демократски фронт